Jessica Marie "Jessie" Prescott es la protagonista de la serie Jessie. Es interpretada por Debby Ryan.

Información 
Es una chica de 18 - 22 años de edad que vive en un pequeño pueblo texano, y cuyo padre es un sargento muy estricto, por lo cual Jessie se siente incomprendida con él, así que tras cumplir la mayoría de edad y graduarse en el instituto, decide ir a la ciudad de Nueva Jersey para intentar cumplir su sueño de convertirse en estrella. Pero cuando llega, es contratada como niñera de los 4 hijos de una familia millonaria, cuyos padres son un famoso director de cine y una ex-supermodelo, por lo cual tienen que estar mucho tiempo fuera de casa con sus trabajos, así que Jessie, en su nueva vida diaria, mientras intenta convertirse en estrella, ayudará a transitar las instancias de la pubertad y adolescencia de los hijos: Emma, Luke, Ravi y Zuri, en compañía de Bertram Winkle, el mayordomo de la familia, y saldrá con Tony, el joven portero del edificio.

Personalidad 
Jessie es una joven optimista, soñadora, divertida, amable que se esfuerza todo lo posible para hacer realidad su sueño, pero también se preocupa por los demás e intenta ayudarlos todo lo posible. Ha tenido muchos exnovios y suele contar historias de ellos, pero a veces aburren a la familia Ross. También es una persona bastante egocéntrica, impulsiva y torpe, ya que se mete mucho en líos, se despista pero no como al nivel de Emma, y los hijos Ross a veces le hacen travesuras y hacen que se meta en líos, se enfurezca y que cargue con la culpa, pero en el fondo le quieren, como ella a ellos. Y en la serie especial Halloween ella se disfraza de Marilyn Monroe

Historia

Temporada 1 
Jessie va a Nueva York para cumplir su sueño de convertirse en estrella, pero cuando llega, la familia Ross la contrata como niñera de sus 4 hijos, ya que tienen que estar muy a menudo fuera con sus trabajos. Entonces, en su nueva vida ayuda a los hijos Ross a transitar las instancias de la pubertad y adolescencia. Empieza a salir con Tony, el portero del edificio, del que se enamora y, también conoce a la Sra Chesterfield, una mujer amargada y mala con la que se llevará mal.

Temporada 2 
Ya que lleva un año trabajando para la familia Ross, mostrará mucho de ella tratando de cumplir su sueño de convertirse en estrella, y de los chicos, que van madurando. Jessie se presenta a audiciones, pero por desgracia, se mete en líos y acaba siendo despedida, sale mucho con Tony, ayuda mucho a los chicos. En el final de la temporada, rompe con Tony, y vuelve a su pueblo Texano con los Ross, ya que su padre se va a casar con la madre de Darla Shannon, su archienemiga del instituto, lo cual será un disgusto para Jessie, ya que va a ser la hermanastra de su archienemiga.

Temporada 3 
Los chicos ya empiezan a ser buenos adolescentes, ya que han madurado bastante,y saben arreglarse las cosas ellos mismos, pero aun así siguen metiendo a Jessie en líos. Jessie va a audiciones, pero se mete en bastantes líos, ya no habla mucho con Tony, ya que rompieron. En el final de esta temporada conoce a Brooks, que es el hijo de la Sra Chesterfield,y se enamoran. Brooks le pide matrimonio y ella acepta encantada, pero cuando se entera de consigue trabajo en África,y que tiene que irse con él y abandonar a los Ross, ella durante la boda, dice"no quiero", y rompen, lo que supone una alegría para la Sra Chesterfield, ya que no le gustaba que su hijo saliese con una chica a la que ella le cae mal. Y entonces, Brooks se va solo a África, y Jessie sigue trabajando para la familia Ross y tratando de convertirse en estrella.

Temporada 4 
Tras la cancelación de su boda, Jessie empieza a ir a la universidad, vuelve a hablar con Tony, recibe una visita de su hermanastra Darla. En el episodio "Karate Kid-Tastrophe", se encuentra con el Mr. Moseby, y este le dice a Cody Martin por teléfono que Jessie se parece a Bailey Pickett, ya que también fue interpretada por Debby Ryan en The suite life on deck. En el episodio "The Ghostest with the Mostest" Jessie y Tony vuelven a ser novios. En el episodio "Jessie Goes To Hollywood", que es el final de la serie, Christina regresa a casa y dice que quiere ser ama de casa, para así pasar más tiempo con sus hijos, y le consigue a Jessie una audición para una película en Los Ángeles, cuando los chicos se dan cuenta de que está en Los Ángeles y que la necesitan, van en busca de ella, y se suben a las letras de Hollywood, pero la letra "H" se descoloca y está a punto de caer con ellos, entonces Christina aparece preocupada en el set de la película preguntando a Jessie donde están sus hijos, y ella mira por los prismáticos, y descubre donde están. Entonces Jessie, como una superheroína usa una cuerda enorme y va y los salva. El director de la película queda impresionado por el increíble talento de Jessie, y la contrata como actriz y le dice que protagonizará una serie de televisión interpretando a una chica que es niñera por el día y superheroína por la noche, ella muy contenta acepta, ya que por fin ha conseguido hacer realidad su sueño de ser estrella. Entonces también se da cuenta de que ya no será la niñera de los Ross, pero ellos se alegran por ella y le dicen se vaya, ya que por fin hizo realidad su sueño tras cuatro años cuidando de ellos. Entonces en la casa de los Ross, Jessie recoge sus cosas en la maleta y se despide tristemente de los hermanos Ross, y ellos también. Cuando está en el ascensor para bajar para marcharse, antes de que el ascensor se cierre, Bertram y los chicos corren junto de ella a darle un abrazo de despedida, y se ponen a llorar. Cuando llega a los estudios de Hollywood, Jessie se reencuentra con Tony, que dejó su trabajo de portero y también la academia de bomberos, para estudiar con Jessie como un guardia de seguridad, ya que volvieron a ser novios, y se abrazan, después se reencuentra con los hermanos Ross, que vinieron a visitarla y desearle suerte, Jessie abraza a los cuatro hermanos, y la acompañan a entrar en los estudios mientras Tony abre la puerta; y así termina la serie con un final feliz, ya que Jessie por fin hizo realidad su sueño de ser estrella.

Familia Prescott-Shannon 
Hay muchos miembros de la familia de Jessie, la familia Prescott, que han sido mencionadas a lo largo de la serie. Nadie de la familia se ha mostrado, excepto a Jessie , su hermanastra Darla y su padre quien es visto en el capítulo final de la segunda temporada, pero muchos otros se mencionan.

  Coronel John Wayne 'J.W'. Prescott,  es el padre de Jessie es mencionado a menudo y se le ve por primera vez en el episodio «G.I Jessie, Lista para Atacar»
 Sra.Prescott, En el episodio«'G.I Jessie, Lista para Atacar» nos enteramos que falleció hace años.
 Abuelo Prescott es el abuelo de Jessie es mencionado en el episodio "Take the A-Train... I Think .
 Tía Ruby
 Tío Randy
 Comandante Beverly Shannon Es la madrastra de Jessie quien se casó con el padre de Jessie en el episodio G.I Jessie
 Darla Es la hermanastra de Jessie debido a que es hija de la Comandante Shannon apareció en el episodio G.I Jessie
 Caleb Es el hermano menor de Darla e hijo de la Comandante Shannon lo que lo convierte en el hermanastro de Jessie apareció en el episodio G.I Jessie

 Relaciones 
 Amigos 

 Bertram: Bessie (B/ertram y J/essie) es el emparejamiento de la amistad de Jessie Prescott y Bertram Winkle. Se conocen en "New York, New Nanny". Bertram trata de actuar como si no se preocupara por Jessie en un principio, pero en el fondo, Bertram realmente se preocupa por Jessie y los chicos de Ross 
 Tony: en el tiempo en el cual rompieron decidieron quedar solo como amigos

 Niños Ross 
 Emma: Jemma (J/essie y Emma ) es el emparejamiento de la amistad de Jessie Prescott y Emma Ross. En un principio, Emma no era muy apegada a Jessie, pero ahora le está empezando a agradar Jessie. Se conocieron en "New York, New Nanny".

 Luke: Lessie (L/uke y J/essie) es el emparejamiento romántico/platónico/amistad de Luke Ross y Jessie Prescott. Luke al instante se enamora de Jessie el momento en que se conocen en el episodio, "New York, New Nanny". Por desgracia para él, el sentimiento no es mutuo, aunque Luke sigue a coqueteando con Jessie, como los episodios que siguen y su relación se hace más fuerte.

 Ravi: Javi (J/essie y R/avi) es el emparejamiento de la amistad de Jessie Prescott y Ravi Ross. Jessie parece tener una relación estrecha y amistosa familiarizarse con Ravi, pero sus intentos no son siempre tan exitosos, como se ve en el episodio, "The Talented Mr. Kipling".

 Zuri: Zessie (Z/uri y J/essie) es el emparejamiento de la amistad de Jessie Prescott y Zuri Ross. Zuri y Jessie tienen una de las relaciones más estrechas en la serie. Zuri fue la que encontró a Jessie y le pidió que sea su nueva niñera. Se conocieron en "New York, New Nanny".

 Parejas 

 Brooks: Bressie (Br/ooks J/essie) es el emparejamiento romántico de Jessie Prescott y Brooks. Brooks y Jessie se conocen en Central Park, se enamoran,y entonces comienzan a salir. Es el hijo de la Sra Chesterfield, cuando ésta se enteró de que su hijo está saliendo con la chica que le cae mal a ella, le quita el dinero, pero Jessie le pide a Tony que lo contrate como ascensorista. Chesterfield entonces pide ayuda a Bertram, para hacer que rompan, pero éste se niega y le dice que si su hijo es feliz con ella que se debe alegrar, entonces ella muy fastidiada, le dice a Brooks que le deja estar con ella y le devuelve el dinero, Jessie y Brooks aún son más felices, lo que supone un gran fastidio para la madre.Brooks, al ver que Jessie le quiere y que es una buena persona, le pide matrimonio,y ella acepta.Pero cuando le dice que le dieron trabajo en África,y que tendrán que mudarse en dos días, celebran la boda en el ático. Al final, Jessie decide no casarse, porque no quiere abandonar a los Ross, ni a su sueño de ser estrella.

 Tony: Tessie (T/ony y J/essie) es el emparejamiento romántico de Jessie Prescott y Tony.tony le propone matrimonio. Ambos se conocen en el episodio, "New York, New Nanny", y Tony ayuda a Jessie, con su nuevo trabajo desde entonces. Unos días después de llegar a su nueva vida en Nueva York, Jessie y Tony se enamoran y empiezan a salir, pero en el final de la segunda temporada rompen, y ya no se hablan mucho. Pero, en el final de la tercera temporada se descubre que aún tienen sentimientos el uno por el otro, por eso también Jessie canceló su boda con Brooks. En la cuarta temporada, se vuelven a hablar y a partir del episodio "The Ghostest with the Mostest" vuelven a ser novios de nuevo. En el episodio "Jessie Goes To Hollywood" Tony se va con ella a Hollywood, al ser un guardia de seguridad.

 En otros medios 
 Televisión 
 Jessie aparece en la serie de segunda temporada de Austin & Ally, siendo llamado Austin & Jessie & Ally: Estrellas de Año Nuevo, de una hora. Al ayudar a Austin Moon a llegar al edificio Empire State de Nueva York a cantar y en Miami hacen un dúo.
 Jessie aparece en la cuarta temporada de ¡Buena suerte, Charlie! siendo llamado Buena Suerte, Jessie: Navidad en Nueva York, de una hora. Cuando ella y Zuri conocen a Teddy en una estación de tren estando atrapadas y hospeda junto a P.J. en el penthouse, teniendo algunos problemas.
 Jessie aparece en la tercera temporada de Ultimate Spider-Man: Web Warriors'' (en una versión animada), episodio 9,  "Noche de Halloween en el Museo", al llevar a Emma, Luke, Ravi y Zuri hasta la Sra. Kipling al museo de Nueva York en una exhibición de Camelot, hasta que surge la hechicera Morgan le Fay, quién liberó por error de su encarcelamiento, tratando de dominar al mundo al llenarla de oscuridad. Hace equipo con Spider-Man para detener a esta malvada hechicera antes de que sea muy tarde. 

Personajes de televisión
Estadounidenses ficticios
Actores ficticios
Debby Ryan